4e arrondissement (Benin), een arrondissement in het Littoral departement van Benin
4e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van de stad Lyon
4e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Marseille
4e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs